La route nationale 24 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 24 en Algérie
 Route nationale 24 en Belgique
 Route nationale 24 au Burkina Faso
 Route nationale 24 en République démocratique du Congo
 Route nationale 24 en Estonie
 Route nationale 24 en Finlande
 Route nationale 24 en France
 Route nationale 24bis en France
 Route nationale 24 en Guinée
 Route nationale 24 en Italie
 Route nationale 24 au Luxembourg
 Route nationale 24 en Serbie

Voir aussi